

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 François de Caulet, (1610-1680), évêque catholique français ;
 Jean de Caulet, (1693-1771), évêque catholique français ;
 Robert Caulet (1906-1984), résistant, peintre français ;
 Sylvie Caulet (1961), entrepreneuse et investisseuse française.

Homonymie
Homonymie de patronyme